Ernest Molles (? – ?) svájci labdarúgóhátvéd.

Források 
Ernest Molles adatlapja a worldfootball.net oldalon 

Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Stade Rennais labdarúgói
Labdarúgóhátvédek